Déidameia, görög mitológiai alak, Lükomédésznek, Szkürosz uralkodójának leánya. Thetisz egyes mítoszvariánsok szerint a király leányai és udvarának női közt rejtette el lánynak öltöztetett fiát, Akhilleuszt, nehogy a trójai háborúba kelljen vonulnia. Akhilleusznak természetesen végül mégis el kellett indulnia, ottléte alatt azonban a királylánnyal egy fiút nemzett, aki csak az elutazása után született meg. Ennek a fiúnak, Neoptolemosznak a vezetésével győzték le a görög hadak Tróját.

Rokonsága, családja

Források 

 

Homéroszi alakok